Архиепископ Григорий (в миру Гавриил Николаевич; ум. 24 мая 1193) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.

Канонизирован в лике святителей. Память 24 мая/6 июня и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых.

Родной брат архиепископа Новгородского Иоанна и его преемник по кафедре.

Биография 
Вместе со своим братом много потрудился в устройстве Благовещенского монастыря в 1179 году, употребляя на то и свою собственность.

Когда святой Иоанн решился отказаться от кафедры для уединённого приготовления себя к вечности, то назначил в преемника себе Григория. В 1186 году избран новгородцами на архиерейскую кафедру.

29 марта 1187 года хиротонисан во епископа Новгородского и Псковского с возведением в сан архиепископа.

На основании тех сведений, которые о нём сохранились, можно сказать, что это был добрый пастырь своего духовного стада. За свою короткую архипастырскую деятельность он зарекомендовал себя архипастырем кротким, рассудительным, отличавшимся любовью к храмозданию. Им построен храм во имя трёх отроков Анании, Азарии, Мисаила и пророка Даниила, а у себя на дворе — в честь Сретения Господня.

В 1189 году преосвященный Григорий освящал в Аркажском монастыре храм Успения Божией Матери и украсил его настенной живописью, а затем в том же монастыре освятил храм Благовещения.

Григорий был современником преподобного Варлаама Хутынского. В 1192 году при освящении каменного храма в честь Преображения Господня в Хутынской обители архиепископ Григорий возвёл святого старца в сан игумена. В том же году была освящена и церковь апостолов Петра и Павла.

Шесть лет мирно правил архиепископ Григорий новгородской паствой, не вмешиваясь в политические дела, не участвовал в делах новгородского веча, посвятив себя исключительно церковным делам. Новгородская паства любила своего архипастыря.

Он скончался 24 мая 1193 года. Погребён в Софийском соборе Новгорода, рядом со своим братом святителем Иоанном.

Мощи его обретены в 1558 году и почивали в Предтеченском приделе храма.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Григорий, архиепископ Новгородский, святитель

Архиепископы Русской православной церкви
Собор Новгородских святых
Святители
Умершие 24 мая
Умершие в 1193 году
Персоналии:Хутынский монастырь
Персоналии:Аркажский монастырь
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)
Персоналии по алфавиту